Il singolare  del Challenger Salinas 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Brian Dabul era il detentore del titolo, ma ha perso contro Andrés Molteni.

Molteni ha battuto in finale Horacio Zeballos 7–5, 7–6(4).

Teste di serie

 Brian Dabul (secondo turno)
 Horacio Zeballos (finale)
 João Souza (primo turno)
 Éric Prodon (primo turno)

  Federico Delbonis (quarti di finale)
  Diego Junqueira (semifinali)
  Rogério Dutra da Silva (semifinali)
  Franko Škugor (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger Salinas 2011
ATP Challenger Tour 2011